Mistrovství světa v malém fotbalu SOCCA 2022 bylo 3. ročníkem MS v malém fotbalu SOCCA a konalo se v maďarském hlavním městě Budapešť v období od 10. do 18. září 2022. Účastnilo se ho 38 týmů, které byly rozděleny do 6 skupin po 5 týmech a 2 skupin po 6 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první a druhý celek. Vyřazovací fáze zahrnovala 16 zápasů. Ve finále zvítězili reprezentanti Brazílie, kteří porazili výběr Kazachstánu 3:0 a stali se tak prvními mimoevrposkými vítězi šampionátu. Nováčky turnaje byly týmy Srbska, Íránu, Kostariky, Gruzie, Itálie, Švýcarska, Ukrajiny a Mauriciusu.

Situace s pořadatelstvím a týmy 
Turnaj se měl původně konat už v letech 2020 a 2021, ale kvůli pandemii covidu-19 se neuskutečnil. Jako náhradní termín byl určen 1. až 10. duben 2022 a odehrát se měl na mexickém ostrově Cozumel . Kvůli variantě Omikron se 12. ledna 2022 rozhodlo o konání na jiném místě a to v Cancúnu od 10. do 19. června, kvůli lepšímu cestování a snížení nákladů akce . 12. dubna 2022 bylo Mexiku odebráno pořadatelství úplně s tím, že Mexiko turnaj bude pořádat v roce 2024 nebo 2025 . Novou pořadatelskou zemí se stalo Maďarsko . Turnaje se také mělo zúčastnit několik týmů, které do dějiště kvůli různým důvodům nedorazili. Rusku, úřadujícícmu šampionovi z roku 2019, bylo staženo pozvání kvůli invazi na Ukrajinu . Pobřeží slonoviny, Irák, Libye, Keňa a Lucembursko se nezúčastnili kvůli problémům s vízy. Irák tímto už přišel o svůj druhý šampionát, kterého se měl zúčastnit. Oproti minulým minulým šampionátům se nezúčastnili i reprezentanti Rumunska, Kolumbie, Turecka, Walesu, Slovenska, Kypru, Uruguaye, USA, Peru, Číny, Paraguaye, Kanady, Kapverdů a Angoly.

Přerušení turnaje kvůli počasí 
15. září v zápase mezi Moldavskem a Belgií začalo hustě pršet a utkání tak bylo ve 13. minutě ukončeno za stavu 2:0 pro Moldavsko. Situace se ještě tentýž den zlepšila a od 18:15 se dohrávaly zápasy z hracího dne, od 21:00 probíhaly zápasy už podle původních rozpisů. Utkání mezi Moldavskem a Belgií, se začínalo od stavu 0:0 a čtyři zápasy mezi Maďarskem a Egyptem, Polskem a Litvou, Anglií a Ukrajinou a Řeckem a Chile se odehráli následující den ráno. Kvůli této situaci se zrušil přátelský zápas mezi Brazílií a Švýcarskem.

Stadion 
Mistrovství se odehrálo na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Leisure Leagues Stadium (Budapešť).

Přátelské zápasy 
V průběhu turnaje proběhlo několik přípravných zápasů, které hrály většinou týmy v jejichž skupinách byl tým, který na turnaj nepřicestoval.

Skupinová fáze 
 

Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}

Maroko se zápasu nezúčastnilo, kvůli velkému počtu zraněných hráčů. Slovinsko zvítězilo kontumačně.

Skupina D 

|}

Zápas byl ve 13. minutě za stavu 2:0 pro Moldavsko přerušen kvůli bouřce a průtrži mračen.

Skupina E 

|}

Skupina F 

|}

Skupina G 

|}

Skupina H 

|}

Vyřazovací fáze

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Reference 

Mistrovství světa v malém fotbalu SOCCA
Malá kopaná v roce 2022
Malá kopaná v Maďarsku
Fotbalové události v Maďarsku
Sport v Maďarsku v roce 2022